Bjarezina eller Berezina kan avse:
Berezina, flod i Vitryssland och biflöde till Dnepr
Bjarezina (Njemen), flod i Vitryssland och biflöde till Njemen